Медянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Медянское сельское поселение — входит в Юрьянский район

Пермский край 
 Медянское сельское поселение — входит в Ординский муниципальный район